Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Dongfeng Motor Wuhan Open 2015 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Wuhan